Верем може бити:
 верем трава, народни назив за дивљи босиљак
 верем (болест), турски назив за болест туберкулозу